krzyżówka (zagadka)
 kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)
 krzyżówka (Staurophora) – rodzaj motyli z rodziny sówkowatych
 krzyżówka – inaczej mieszaniec, hybryda

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 21, w tym 5 podstawowych
 Krzyżówka – część miasta Pruchnik
 Krzyżówka – część miasta Trzebinia
 Krzyżówka – część miasta Wojkowice
 Krzyżówka – część kolonii Kolonia Broszęcin w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Rząśnia
 Krzyżówka – część wsi Tychów w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Czarnocin
 Krzyżówka – część wsi Zagajew w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta
 Krzyżówka – część wsi Jodłowiec w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Wieluń
 Krzyżówka – część wsi Moszczenica w woj. małopolskim, w pow. gorlicki, w gminie Moszczenica
 Krzyżówka – część wsi Strzeżów Drugi w woj. małopolskim, w pow. miechowskim, w gminie Miechów
 Krzyżówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łabowa
 Krzyżówka – część wsi Łazy Biegonickie w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Stary Sącz
 Krzyżówka – część wsi Polanka Wielka w woj. małopolskim, w pow. oświęcimskim, w gminie Polanka Wielka
 Krzyżówka – część wsi Łyszkowice w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koniusza
 Krzyżówka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Radziejowice
 Krzyżówka – część wsi Rozbórz Długi w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Pruchnik
 Krzyżówka – część wsi Markowa w woj. podkarpackim, w pow. łańcuckim, w gminie Markowa
 Krzyżówka – osada leśna w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Miedźno
 Krzyżówka – część wsi Zwierzyniec Trzeci w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Panki
 Krzyżówka – część wsi Sumin w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec
 Krzyżówka – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Witkowo
 Krzyżówka – kolonia w woj. wielkopolskim, w pow. pleszewskim, w gminie Gizałki

Miejscowości na Litwie 
 Krzyżówka − wieś w rejonie wileńskim, w gminie Dukszty
 Krzyżówka – wieś w okręgu uciańskim, w rejonie jezioroskim, w starostwie Turmont.

Miejscowości na Białorusi 

 Krzyżówka – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.

Inne 
 Krzyżówka – potok, dopływ rzeki Koszarawa
 Krzyżówka – przełęcz w Beskidzie Sądeckim
 Krzyżówka – skała w Ojcowskim Parku Narodowym
 Krzyżówka – szczyt w Górach Opawskich

Zobacz też 
 Krzyżowa, Krzyżówki